Antoine Payen (hofdwerg) († 1620), nar van Albrecht en Isabella
 Antoine Payen (architect) (1748-1798), Belgisch architect 
 Antoine Payen (schilder) (1792-1853), Belgisch schilder en natuuronderzoeker 
 Antoine Payen (animator) (1902-1985), Frans animator